Игера-де-Варгас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 68 км². Население — 2128 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бадахоса